Щигельский () — польская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:

 Щегельский, Глеб Анатольевич (1969—2020) — казахстанский депутат Мажилиса Парламента РК.
 Щигельский, Виталий Владимирович — российский писатель и публицист.
 Щигельский, Станислав (1616—1687) — польский учёный, писатель, бенедиктинец.